Romaza medicinal puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rumex acetosa; 
 el nombre común de la planta Rumex hydrolapathum; o
 el nombre común de la planta '''''Rumex obtusifolius.